Riscaldamento – termine che indica in generale un aumento della temperatura di un corpo o un ambiente. Il termine è utilizzato anche in relazione a:

Scienza e tecnologia 

 Impianto di riscaldamento
 Riscaldamento solare
 Riscaldamento solare aerotermico
 Teleriscaldamento
 Riscaldamento Elettrico Carrozze
 Riscaldamento ohmico o Effetto Joule

Fenomeni climatici 

 Riscaldamento globale – aumento della temperatura media dell'atmosfera terrestre e degli oceani per cause naturali; da non confondere con il surriscaldamento climatico (che è invece attribuibile alle attività umane).

Sport 

 Riscaldamento – pratica sportiva

Pagine correlate 
 Surriscaldamento